Outward Bound kan syfta på:

 Outward Bound (pjäs) – en pjäs från 1923 av Sutton Vane
 Outward Bound (film) – en film från 1930 baserad på pjäsen
 Outward Bound (musikalbum) – ett musikalbum av Tom Paxton

Se även 
 Outward Bound Mine – en gruva i Australien